ERE ist die Abkürzung für:

 Encyclopaedia of Religion and Ethics
 Europäische Rechnungseinheit
den Flughafen Erave auf Papua-Neuguinea
 Erdöl-Raffinerie Emsland
 Ethniki Rizospastiki Enosis
 Recklinghausen Hauptbahnhof
 Environmental and Resource Economics, ein wissenschaftliches Fachjournal
Extended Regular Expression, erweiterter Regulärer Ausdruck

Ere steht für:
 Ere (Jinchuan), Gemeinde in China, im Kreis Jinchuan
 Ere (Kwajalein), Insel des Kwajalein-Atolls

ERE